La Selva del Camp kan syfta på följande platser:

Spanien 

 La Selva del Camp (ort), Katalonien, Província de Tarragona, 
 La Selva del Camp (kommun), Katalonien, Província de Tarragona, 

Robotskapade Spanienförgreningar